Depression kan syfta på

 Depression – en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna
 Ekonomisk depression – extremt kraftig och långvarig nedgång
 Den stora depressionen –  en lågkonjunktur som följde efter den stora Wall Street-kraschen i New York i USA 1929
 Depression (geologi) – ett landområde beläget på lägre höjd än omgivande landområden, alternativt ett landområde under havsnivå
 Inavelsdepression – inom populationsgenetiken beteckningen på en viss typ av genetiskt betingade funktionsnedsättningar